Данный список содержит основных персонажей из серии игр в жанре шутера от первого лица Call of duty. Серия включает в себя компьютерные игры в сеттингах Второй мировой, Холодной войны, современных войн и войн будущего. Действия игр происходят в реальном мире или в его вымышленных вариациях.

В данный список не входят незначительные персонажи, например: сюда входит Капитан Прайс, но не рядовые Гордон и Фримен из Call of Duty.

Call of Duty о Второй мировой войне

Call of Duty 
 Алексей Воронин — главный герой советской кампании, участвовал в битве за Сталинград и в штурме Рейхстага.
 Джон Прайс — второстепенный герой в британских кампаниях Call of Duty, Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare II, а также главный герой Call of Duty: Modern Warfare 3. Попал в такое количество игр из-за неоднократных «воскрешений» персонажа. Так он умер в Call of Duty (в миссии «Корабль») и Call of Duty 4 (в миссии «Игра окончена»), также между Call of Duty 2 и Call of Duty 4 проходит примерно 65 лет.

Call of Duty 2 
 Билл Тейлор — главный герой, американский пехотинец, участвовал в битве за Нормандию и переправе через Рейн
 Василий Иванович Козлов — главный герой советской кампании, участвовал в битве за Москву и Сталинград.
 Девид Уэлш — главный герой, британский командир танка, участвовавший в танковых боях в Тунисе.
 Джон Девис — главный герой, британский пехотинец, прошедший бои за Тунис и Кан.

Call of Duty: World at War 
 Виктор Резнов — основной напарник главного героя в советской кампании Call of Duty: World at War. Участвовал в битвах за Сталинград и Берлин. Также встречается как галлюцинация в Call of Duty: Black Ops.
 Рядовой Чернов — второстепенный герой советской кампании, пацифист, умирает от ожогов после огнемётной атаки.

Call of Duty о Холодной войне

Call of Duty: Black Ops 
 Алекс Мейсон — главный герой, агент ЦРУ, судя по игре, убивший президента США Джона Кеннеди.

Call of Duty в современном сеттинге

Call of Duty 4: Modern Warfare 
 Гас () — второстепенный герой британской кампании, оперативник отряда «Браво» SAS. Погибает в миссии «Игра окончена».
 Григгс — второстепенный герой британской и американской кампаний, «морской котик». Погибает в миссии «Игра окончена».
 Джон «Соуп» Мактавиш ( — мыло)  — главный герой британской кампании, единственный выживший при попытке бежать из России оперативник. Встречается также как напарник и главный герой в Call of Duty: Modern Warfare 2.
 Имран Захаев — главный злодей, чеченский ультранационалист, боевик. Погибает в миссии «Игра окончена».
 Макмиллан — второстепенный герой британской кампании. Снайпер SAS. Участвует в миссиях в Припяти.
 Пол Джексон — главный герой американской кампании, «морской котик». Погибает в миссии «Последствия».
 Халед аль-Ассад — второстепенный злодей, арабский военный, убил президента аль-Фулани. Погибает в конце миссии «Конспиративная квартира»
 Ясир аль-Фулани — третьестепенный персонаж, бывший президент неназванного ближневосточного государства. Умирает в конце миссии «Переворот».

Call of Duty: Modern Warfare 2 
 Алехандро Рохас — персонаж третьего плана. Бразильский поставщик оружия.
 Владимир Макаров — второстепенный злодей, русский террорист, главный злодей Call of Duty: Modern Warfare 3. Получил известность за участие в скандально-известной миссии «Ни слова по-русски» (), По сюжету, Макаров был одним из организаторов и участником теракта в аэропорту имени Захаева (в брифинге — аэропорт Домодедово).
 Саймон «Гоуст» Райли ( — призрак) — второстепенный персонаж британской кампании, оперативник SAS, также главный герой в Call of Duty: Modern Warfare II.
 Гари «Роуч» Сандерсон ( — плотва) — главный герой американской кампании, пехотинец.
 Шепард — главный злодей игры, генерал-полковник американской армии, также лидер ЧВК «Шедоу компани».

Call of Duty: Modern Warfare (2019) 
 Алекс — главный герой, агент ЦРУ.

 Кайл «Газ» Гэррик — главный герой, основанный на Гасе из Call of Duty 4: Modern Warfare. Оперативник SAS.

 Фара Карим — второстепенный персонаж, лидер террористической организации.
 Хадир — второстепенный персонаж, брат Фары Карим, украл химическое оружие у России, из-за чего был исключён из организации Фары. Был сдан русским властям.

Call of Duty: Modern Warfare II (2022) 
 Филипп Грейвс — главный злодей, основанный на Шепарде из Call of Duty: Modern Warfare 2. Лидер ЧВК «Шедоу компани».
 Шепард — второстепенный злодей, основанный на Шепарде из Call of Duty: Modern Warfare 2. Американский генерал.

Call of Duty в сеттинге войн будущего

Примечания 

Call of Duty